Ceraceomyces — рід грибів родини Amylocorticiaceae. Назва вперше опублікована 1972 року.

Класифікація 
До роду Ceraceomyces відносять 28 видів:

Примітки

Джерела 
 Jülich, W. 1972. Monographie der Athelieae (Corticiaceae, Basidiomycetes). Willdenowia Beiheft. 7:1-283 - P.146

Роди грибів
Агарикоміцети